Лейси или Лэйси () — английская фамилия. Известные носители:

 Лейси, Винус (род. 1967) — американская баскетболистка.
 Лейси, Дженнифер (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Лейси, Джефф (род. 1977) — американский боксёр.
 Лейси, Наташа (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Лейси, Стив (1934—2004) — американский джазовый саксофонист и композитор, один из величайших сопрано-саксофонистов всех времен.
 Лейси, Стив (гитарист) (род. 1998) — американский музыкант, певец, автор песен и продюсер.
 Лейси, Сэм (1948—2014) — американский баскетболист.
 Лейси, Тифф (род. 1986) — английская певица, вокалистка множества транс и хаус композиций.
 Лейси, Тревор (род. 1991) — американский баскетболист.
 Лейси, Франсиско Антонио де (1731—1792) — испанский военный и дипломатический деятель.
 Лейси, Элисон (род. 1987) — австралийская баскетболистка и тренер.